Лью́ис () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Незперс.

На территории округа преобладает морской климат.

Название округа происходит от имени путешественника Льюиса, который вместе с другим путешественником Кларком участвовал в экспедиции 1805 года. Целью экспедиции являлось исследование Айдахо.

История 
Округ Льюис был образован 3 марта 1911 года. Название округ получил в честь Мериветера Льюиса, члена экспедиции Льюиса и Кларка.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 3594 человек. С 2003 года население уменьшилось на 153 человека, то есть на 4,08 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 
Округ Линкольн располагается в северо-центральной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 1243 км², из которых 2 км² (0,16 %) занято водой.

Дороги 
  — US 12
  — US 95
  — ID-7
  — ID-62
  — ID-162

Города округа 
 Крейгмонт
 Камиа
 Незперс
 Рубенс
 Винчестер

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Национальный заказник Клируотер (частично)

Примечания 

 
Появились в 1911 году в США
Административные единицы, образованные в 1911 году
1911 год в Айдахо